Boguchwała (gemeente)
 Boguchwała (Subkarpaten), plaats in de gemeente Boguchwała